Ткаченко Олександр Миколайович (боксер) (1955) — радянський боксер мінімальної та найлегшої вагових категорій, виступав за збірну СРСР у другій половині 1970-х років. Чемпіон Європи, чотириразовий чемпіон СРСР.
 Ткаченко Олександр Миколайович (науковець) (1939—1985) — український методолог і теоретик психології, доктор психологічних наук.
 Ткаченко Олександр Миколайович (політик) (1939) — український політик, Голова Верховної Ради України
 Ткаченко Олександр Миколайович (футболіст) (1947) — радянський футболіст, воротар
 Ткаченко Олександр Миколайович (футболіст, 1913) (1913—1942) — радянський футболіст, колишній гравець «Динамо» (Київ), загинув під час окупації Києва.
 Див. також 
 Ткаченко
Сторінки зі списками однофамільців-тезок